Вигода — залізнична станція Львівської залізниці;
 Вигода — залізнична станція Одеської залізниці.